Merritt kan syfta på:

Platser

Kanada
Merritt, British Columbia

USA
Merritt, Kalifornien
Merritt Township, Michigan
Merritt, South Dakota
Merritt Island
Merritt Island, Florida

Personer med förnamnet Merritt
Merritt Lyndon Fernald (1873–1950), en amerikansk botaniker
Merritt Giffin (1887–1911), en amerikansk friidrottare
Merritt C. Mechem (1870–1946), en amerikansk jurist och republikansk politiker
Merritt Wever (1980–), en amerikansk skådespelare

Personer med efternamnet Merritt
LaShawn Merritt (1986–), en amerikansk friidrottare